Kapela, manja crkvena građevina
 Kapelica (Garešnica), gradsko naselje Garešnice
 Kapelica (Labin), gradsko naselje Labina